Andrea Iannone
  Dennis Ireland 
  Shinichi Itoh
  Bill Ivy

I